Авара (Айті)
Авара (Ісікава)
Авара (Тояма)
Авара (Фукуй)